Guodian steht für:

 die im Jahr 1993 aus Grab Nr. 1 der Guodian-Gräber im Dorf Guodian (郭店村) der Großgemeinde Jishan (纪山镇) des Kreises Shayang (沙洋县) der bezirksfreien Stadt Jingmen in der Provinz Hubei ausgegraben Guodian-Bambustexte;
 die Großgemeinde Guodian der kreisfreien Stadt Xinzheng in der zentralchinesischen Provinz Henan.
 die China Guodian Corporation, ein chinesischer Energieversorger